Херрин () — многозначное понятие.

Топонимы 
  — город в штате Иллинойс (США).

Фамилия 
  (род. 1970) — британский театральный режиссёр, номинант на премии «Тони» (2015) и «Драма Деск» (2015, 2018) за лучшую пьесу, Премию Лоренса Оливье за лучшую режиссуру (2013, 2015), лауреат премии газеты Evening Standard за лучшую режиссуру (2014).
 Херрин, Джудит (род. 1942) — британский археолог, профессор и глава Центра грецистики Королевского колледжа Лондона (до 2008), лауреат Премии Хейнекена в области истории (2016).
  (род. 2002) — первые разделённые сиамские близнецы, имевшие общую почку.
  (Томас Эдвард Херрин; 1929—1999) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Бостон Ред Сокс» (1954).

См. также